Acós (en francès Accous) és un municipi francès, situat al departament dels Pirineus Atlàntics i a la regió de la Nova Aquitània.

Demografia

Administració

Agermanaments 
  Valle de Hecho

Personatges il·lustres 
 Ciprian Desporrins, poeta bearnès.

Referències

Vegeu també 
 Vall d'Aspa.

Municipis del Cantó d'Acós